Ernst von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Ernst (Brandenburg) (1583–1613), Statthalter von Jülich-Kleve-Berg
 Ernst (Brandenburg-Jägerndorf) (1617–1642), Titularherzog von Jägerndorf